Рыжий, Борис Борисович (1974—2001) — русский поэт, геофизик, сын Б. П. Рыжего.
 Рыжий, Борис Петрович (1938—2004) — советский и российский учёный в области горного дела и геофизики.
 «Борис Рыжий» — документальный фильм, снятый в 2008 году.